mi página
Se usa como diminutivo de Manuel, Manolo por eso Lolo.

El término Lolo puede referirse:
A algunos personajes españoles como
 a Manuel Sáinz Márquez, conocido popularmente como "Lolo" Sáinz, un exjugador y entrenador de baloncesto español;
Manuel Lozano Garrido (1920-1971), conocido como Lolo, (Linares, Jaén, 9 de agosto de 1920 - ibídem, 3 de noviembre de 1971) fue un escritor y periodista español, miembro de la Acción Católica, fue beatificado el 12.06.2010
Personajes de otros países
Leandro Fuentes, Lolo, guitarrista argentino de la agrupación pop Miranda!;
 Lolo Ferrari, una actriz porno francesa de la década de 1990;
 Lolo Fernández, un futbolista peruano;
 Losi Susan Jones, conocida como Lolo Jones, atleta estadounidense;
Lolo, cantante, compositora y actriz estadounidense
 Personajes de ficción
 Lolo, un personaje de la serie de televisión chilena 31 minutos, autor del tema Lala del Ranking Top;
 Lolo, un personaje que aparece en el episodio The Itchy & Scratchy & Poochie Show de Los Simpson;
Lolo, protagonista y título de una película mexicana de 1992, dirigida por Francisco Athié.
Lolo, protagonista y téitulo de una película francesa de 2015.